Соревнования по хоккею на траве на XXIX летних Олимпийских играх проходили с 10 по 23 августа 2008 года, разыграно два комплекта медалей — в соревнованиях мужских и женских сборных (количество женских команд было увеличено до 12).

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Квалификация 
Китай автоматически получил право участвовать в олимпийском турнире по хоккею на траве. Ещё восемь команд отбирались по континентальным соревнованиям, а оставшиеся три выявлялись в ходе дополнительных квалификационных турниров.

Формат соревнований 
В обоих турнирах участвуют по двенадцать команд, разделённых на две группы по шесть в каждой. После однокруговых групповых турниров по две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфиналы. Победители полуфиналов соревнуются в финале за первое место, а проигравшие играют за бронзу.

Ссылки 
 Хоккей на траве на официальном сайте Игр   

2008 год в хоккее на траве